George Wollaston kan syfta på:

* George Wollaston (1738–1828), engelsk anglikansk präst, ledamot av Royal Society
 George Buchanan Wollaston (1814–1899), brittisk arkitekt och växtsamlare